Port lotniczy Warszawa Modlin
 Windows Management Instrumentation